Tomatlán bezeichnet folgende mexikanische Municipios:

* Municipio Tomatlán (Jalisco)
Municipio Tomatlán (Veracruz)